Le championnat d'Algérie féminin de basket-ball a été créé en 1963, et comprend les meilleurs clubs d'Algérie de basket-ball féminin.

Histoire 

Le basket-ball a commencé avant l'indépendance de l'Algérie, il y avait une ligue régionale menée par la Fédération française. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le championnat de basket-ball féminin algérien a débuté la même année.

Participants 
Saison 1997/1998: Play-off;
mcalger /ocalger (53/50) a staouéli le jeudi  (5 e et dernier journée ;du tournoi national feminin...mca 4 victoires ..oca 3 victoires ...nahusseindey ...bec blida ... mb béjaia ***asuconstantine (forfait)......* source ;le matin  numero 1940 du dimanche . page 21. 

En attente de la création de la page saison 1997/1998.

Palmarès 

Voici le palmarès du championnat depuis sa création en 1962.

Nombre de titres par club

Par ville

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie féminine de basket-ball

Notes et références 
 source ; 1- el mountakheb  hebdomadaire sportive arabophone 1er année numéro 28 du dimanche 29 juin 1986.

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération algérienne de basket-ball
  de basket-ball en Algérie

Championnat d'Algérie féminin de basket-ball
Algérie
Algérie